Bluebell je lahko:
 HMS Bluebell - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
 Bluebell Railway
 BlueBell - sladoled